Чёрчтаун (Корк) — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер)
 Чёрчтаун (Дун-Лэаре-Ратдаун) — пригород в Ирландии, находится в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун (провинция Ленстер)